White Thunder – film del 1925 diretto da Ben F. Wilson
White Thunder – documentario del 2002 diretto da Victoria King
White Thunder – cortometraggio del 2013 diretto da Conner Ward e Jonathan Nievera